Neposredna demokracija je oblika demokracije v kateri ljudstvo neposredno določa o političnih pobudah.

Lahko se nanaša tudi na:

Politične stranke 

 Zavezništvo za neposredno demokracijo v Evropi (Alliance for Direct Democracy in Europe, ADDE), evropska politična stranka
 Neposredna demokracija Irska (Direct Democracy Ireland, DDI), irska politična stranka
 Neposredna demokracija (Demokracja Bezpośrednia), poljska politična stranka
 Liga neposredne demokracije (Direct Democracy League), ameriško politično gibanje Johna Randolpha Haynesa
 Neposredna demokracija zdaj! (Άμεση Δημοκρατία Τώρα!, Amesi Dimokratia Tora!), grška organizacija, sestavljena iz navadnih državljanov
 Neposredna demokracija za Evropo (Direkte Demokratie für Europa, DDfE), nemška kampanjska skupina, ki jo vodi nekdanja blagajničarka Pegide, Kathrin Oertel
 Evropa za svobodo in neposredno demokracijo (Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD ali EFD2), populistična evroskeptična politična skupina v Evropskem parlamentu
 Svoboda in neposredna demokracija (Svoboda a přímá demokracie, SPD), češka trdno evroskeptična, protipriseljenska in neposrednodemokratska politična stranka
 Online Direct Democracy (Online Direct Democracy, ODD; prej Senator Online, Senator na spletu), avstralska politična stranka
 None of the Above Direct Democracy Party (None of the Above Direct Democracy Party), kanadska politična stranka v Provinci Ontario

Demokracija